Niessing ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Niessing (1861–1939), deutscher Maler
 Marion Niessing (* 1956), deutsche Malerin, Zeichnerin und Fotografin 

Siehe auch:
 Kloster Niesing in Münster